Wasted Love – singolo di Steve Angello del 2014
 Wasted Love – singolo degli Ofenbach del 2021